Грана́дос () — поширене в іспаномовних країнах прізвище.

Відомі носії:
 Адріан Гранадос (1989) — американський професійний боксер.
 Енріке Гранадос (1867—1916) — іспанський композитор і піаніст.
 Естебан Гранадос (1985) — костариканський футболіст.
 Естер Гранадос (1926—2012) — перуанська співачка кечуанського походження.
 Кончита Мартінес Гранадос (1976) — іспанська тенісистка.
 Мігель Гарсіа Гранадос (1809—1878) — гватемальський політик, президент країни з червня 1871 до червня 1873 року.
 Росаріо Гранадос (1925—1997) — мексиканська акторка, що знімалася в мелодраматичному жанрі.
 Федеріко Тіноко Ґранадос — костариканський диктатор.
 Хосе Луїс Гранадос (* 1986) — венесуельський футболіст, захисник клубу «Мінерос Гуаяна». Виступав за збірну Венесуели.

Гранадос — муніципалітет в департаменті Баха-Верапас.

Гранадос — муніципалітет в штаті Сонора.

Іспанські прізвища